Too Late for Love kan syfta på:

Too Late for Love (film) – en hongkongsk film från 1966, originaltitel 烽火萬里情
Too Late for Love (sång av Def Leppard) – sång från 1983 av Def Leppard
Too Late for Love (sång av John Lundvik) – sång från Melodifestivalen 2019 av John Lundvik
2 Late 4 Love – sång från 1986 av Tesla på albumet Mechanical Resonance